Die Premjer-Liga 2022/23 ist die 31. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball und die 19. unter dem Namen Premjer-Liga. Sie wurde am 15. Juli 2022 eröffnet und zwischen dem 13. November 2022 sowie dem 4. März 2023 durch eine Winterpause, deren Länge auch der WM 2022 in Katar geschuldet war, unterbrochen.

Saisonverlauf 
Nachdem in der Saison 2022/23 keine russischen Mannschaften an UEFA-Europapokalwettbewerben teilnehmen dürfen, ist ihnen zur Folgesaison erneut keine Qualifikation möglich. Bis zur Winterpause wurden den Vereinen zunächst noch vier Starterplätze zugesichert. 

Ein Ausschluss eines Vereins vom Spielbetrieb kann in Folge von Dokumentenfälschung, des Nichtantritts zu mehr als einer Partie sowie Spielmanipulation erfolgen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 Der Meister der Premjer-Liga 2021/22:
  Zenit St. Petersburg
 Die verbliebenen Mannschaften der Premjer-Liga 2021/22:
  Spartak Moskau
  Lokomotive Moskau
  FK Sotschi
  ZSKA Moskau
  FK Dynamo Moskau
  FK Chimki
  FK Rostow
  FK Krasnodar
  Achmat Grosny
  Ural Jekaterinburg
 Die Aufsteiger aus der Perwenstwo FNL 2021/22:
  Torpedo Moskau
  Fakel Woronesch
  FK Orenburg

Statistiken

Tabelle 
Regelung bei Punktgleichheit
Sollten zwei oder mehr Mannschaften in der Tabelle punktgleich stehen, werden nacheinander folgende Vergleichsregeln angewendet, um die Platzierung der Mannschaften festzulegen. Anders als z. B. in der deutschen Fußball-Bundesliga entscheidet nicht zuerst die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich, anschließend die Anzahl der gewonnenen Spiele:

 direkter Vergleich
 Gesamtzahl der Siege
 Gesamttordifferenz
 Gesamtzahl der erzielten Tore
 Gesamtzahl der auswärts erzielten Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird. Der Ausschluss aller russischen Mannschaften von UEFA-Europapokalwettbewerben ist ab dem 18. Spieltag berücksichtigt.

Torschützenliste 
Bei Gleichstand in der Torschützenliste entscheiden die geringere Anzahl an Elfmetertoren und danach die kürzere Einsatzzeit in der Saison.
 Stand: 12. März 2023

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Premjer-Liga-Saison
Fußballsaison 2022/23